Die Lakeside World Professional Darts Championship 2009 war die 32. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 3. bis zum 11. Januar 2009 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt. Dabei wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet.

Titelverteidiger bei den Herren war Mark Webster.  Er verlor in der 2. Runde gegen John Walton. Den Titel errang Ted Hankey, der damit seinen 2. WM-Titel nach 2000 erringen konnte.

Die Titelverteidigerin bei den Damen Anastassija Dobromyslowa war nicht am Start, da sie vor der WM zur PDC gewechselt war. Neue Weltmeisterin wurde Francis Hoenselaar die im Finale Trina Gulliver mit 2:1 Sätzen besiegen konnte.

Männer

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil. Mit dabei waren die 26 bestplatzierten Spieler des BDO Invitation Table, von denen die besten 16 Spieler gesetzt waren. Des Weiteren qualifizierten sich fünf Sieger eines Qualifikationsturniers in Bridlington für die Endrunde, Stephen Bunting durfte als Nachrücker an der Weltmeisterschaft teilnehmen. 

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers wurde im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, dass im Best-of-7-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele wurden im Best-of-11-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 11. Januar 2009 im Best-of-13-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Mark Barilli
  Joey ten Berge
  Shaun Greatbatch
  Robert Hughes
  Alan Norris
  Martin Phillips
  Mark Salmon
  Robert Wagner
  Willy van de Wiel
  Brian Woods

Sieger des Qualifikationsturniers
  Dave Chisnall
  Daryl Gurney
  Daniel Larsson
  Krzysztof Ratajski
  Ross Smith 

Stand-by Player
  Stephen Bunting

Ergebnisse

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 8 Spielerinnen teil. Die vier bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von vier weiteren Spielerinnen ergänzt, die sich über andere Wege für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Alle Spiele fanden im Best-of-3-Sets-Modus statt. Das Finale der Frauen fand am 9. Januar 2009 statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

Other Qualifiers
  Lisa Ashton
  Anne Kirk
  Rilana Erades
  Carla Molema

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2009
Dartwettbewerb in Frimley Green